

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Lanl“ beginnt.

Lanl 



Lanla 
 Lanlana Tararudee (* 2004), thailändische Tennisspielerin

Lanly 
 Lanly, André (1911–2007), französischer Romanist, Linguist und Literaturwissenschaftler